Liga für Menschenrechte ist der Name folgender Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen:
 Deutsche Liga für Menschenrechte
 Österreichische Liga für Menschenrechte
 Schweizerische Liga für Menschenrechte (seit 1928) 
 Französische Liga für Menschenrechte
 Internationale Liga für Menschenrechte